Марблхед (англ. Marblehead):

Топонимы 
 Марблхед — невключённая территория в округе Фонд ду Лак (штат Висконсин, США).
 Марблхед — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 Марблхед — город в округе Эссекс (штат Массачусетс, США).
 Марблхед — город в округе Оттава (штат Огайо, США).

Маяки 
 Марблхед — маяк неподалёку от города Марблхед, штат Массачусетс.
 Марблхед — маяк в городе Марблхед, штат Огайо.